Это статья о серии игр. О первой игре из этой серии с одноимённым названием см. Project Zero (игра).

Project Zero (в Японии известна, как Zero, а в США — Fatal Frame) — серия игр в жанре survival horror, созданная Tecmo и на данный момент состоящая из пяти игр, одного спин-оффа, новеллы, фильму по новелле и манги. Первая и вторая части вышли на консолях PlayStation 2 и Xbox, третья — только на PlayStation 2, а четвёртая и пятая — эксклюзивно для приставок Wii и Wii U, соответственно

Оригинальные первые 3 части игры на данный момент доступны на PlayStation 3 через сервис американского PSN.

Основная серия

Project Zero 

 Платформа: PlayStation 2, Xbox, PlayStation 3 Год выхода: 2001

 Project Zero II: Crimson Butterfly 

 Платформа: PlayStation 2, Xbox, ]]PlayStation 3 Год выхода: 2003 Project Zero 3: The Tormented 

 Платформа: [[PlayStation 2|PlayStation 2, PlayStation 3
 Год выхода: 2005

 Zero: Tsukihami no Kamen/Mask of The Lunar Eclipse 

 Платформа: Wii, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Playstation 5, Microsoft Windows
 Год выхода: 2008, 2023

 Project Zero 2: Wii Edition 

 Платформа: Wii
 Год выхода: 2012

 Project Zero: Maiden of Black Water 

 Платформа: Wii U, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Windows
 Год выхода: 2015, 2021

 Другие игры серии 

 Real: Another Edition 

 Платформа: Мобильные телефоны
 Год выхода: 2004

 Spirit Camera: The Cursed Memoir 

 Платформа: Nintendo 3DS
 Год выхода: 2012

 Project Zero: Shadow Priestess (Zero: Kage Miko) 

 Год выхода: 2014

 Оценки 
В Японии каждое игра в серии Fatal Frame / Project Zero имела скромный успех: продажи первой игры самые низкие в серии, в то время как Mask of the Lunar Eclipse в настоящее время является самой продаваемой игрой в серии на сегодняшний день. С момента своего дебюта в 2001 году серия Fatal Frame разошлась тиражом 1,3 миллиона копий по всему миру.

 Ссылки Project ZeroОфициальный японский сайт
Официальный японский сайт Xbox-версииProject Zero II: Crimson ButterflyОфициальный японский сайт
Официальный японский сайт Xbox-версииProject Zero 3: The TormentedОфициальный японский сайтZero: Tsukihami no KamenОфициальный японский сайтProject Zero 2: Wii EditionОфициальный японский сайт
Официальный европейский сайтProject Zero: Maiden of Black WaterОфициальный японский сайт
Официальный русский сайтProject Zero Wiki'''
Wiki, посвящённая серии Project Zero